GCJ steht für:

 GNU Compiler for Java, Ahead-of-Time-Compiler für die Programmiersprache Java
 Grand Central Airport (Südafrika), IATA-Code des südafrikanischen Flughafens

GCJ